Großensee bezeichnet

 die Gemeinde Großensee im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein, siehe Großensee (Holstein)
 den Ortsteil Großensee der Stadt Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis in Thüringen, siehe Großensee (Werra-Suhl-Tal)
 den See Großensee in Holstein, siehe Großensee (See)